Улица Ста́рых Большевико́в — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Старых Большевиков — улица в Железнодорожном районе Воронежа.
 Улица Старых Большевиков — улица в Гусевском районе Гусь-Хрустального.
 Улица Старых Большевиков — улица в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.

Украина 
 Улица Старых Большевиков (Луганск) — улица в Ленинском районе Луганска.

См. также